Nepal
 Sundarpur – comitato per sviluppo dei villaggi del distretto di Mahottari
 Sundarpur – comitato per sviluppo dei villaggi del distretto di Morang
 Sundarpur – comitato per sviluppo dei villaggi del distretto di Sarlahi
 Sundarpur – comitato per sviluppo dei villaggi del distretto di Udayapur